Alonso Pérez puede referirse a las siguientes acepciones:
Alonso Pérez (el Salamatino), escritor español
Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, noble y militar español.
Alonso Pérez de Guzmán y Pérez de Guzmán, noble español.
Alfonso Pérez de Guzmán, noble español.
Alonso Pérez de Alba, compositor español del renacimiento.
Alonso Pérez de Salazar, gobernador de Río de la Plata, Argentina.
Alonso Pérez de Guzmán y Gómez de Sandoval, noble español.
Alonso Pérez de Vivero y Menchaca, noble y militar español.
Alonso Pérez Díaz, político español.
Alonso Pérez de Vivero, político español del siglo XV.
Alonso Pérez H.C., Hermano de la Compañía de Jesús (jesuita).